Burleanu ist der Familienname folgender Personen:

 Gheorghe Burleanu (* 1959), rumänischer Fußballspieler und -funktionär
 Răzvan Burleanu (* 1984), rumänischer Fußballfunktionär